Die Liste der Minerale ist eine alphabetisch geordnete Übersicht von anerkannten Mineralen, Synonymen und bergmännischen Bezeichnungen. Ebenfalls aufgeführt werden hier Mineral-Varietäten, Mineralgruppen und Mischkristallreihen, zu denen teilweise bereits eigene Artikel bestehen.

Systematische Listen nur der anerkannten Mineralarten und deren Klassifikationen finden sich dagegen auf der Seite Systematik der Minerale.

Davon unabhängig existiert eine ebenfalls alphabetisch geordnete Liste der Gesteine. Für fiktive Minerale siehe Liste erfundener Elemente, Materialien, Isotope und Elementarteilchen.

Siehe auch

Literatur

Weblinks 
 Mineralienatlas:Kapitel/Mineralkunde (Wiki)

Einzelnachweise 

 
Minerale
Minerale